Окуневидні (Percoidei) — один із 18 підрядів риб ряду Perciformes. Містить багато видів комерційно важливих промислових видів риб, таких як представники родин Lutjanidae, Carangidae, Serranidae, Moronidae, Percidae і Sparidae.

Таксономія 
Містить три надродини та 15 родини.
 Надродина Percoidea
 Акропомові (Acropomatidae)
 Скляні окуні (Ambassidae)
 Apogonidae
 Arripidae
 Banjosidae
 Bathyclupeidae
 Брамові (Bramidae)
 Caesionidae
 Callanthiidae
 Ставридові (Carangidae)
 Каристові (Caristiidae)
 Центракантові (Centracanthidae)
 Центрархові (Centrarchidae)
 Centropomidae
 Chaetodontidae
 Coryphaenidae
 Datnioididae
 Dichistiidae
 Dinolestidae
 Dinopercidae
 Drepaneidae
 Причепові (Echeneidae)
 Emmelichthyidae
 Enoplosidae
 Epigonidae
 Мохарові (Gerreidae)
 Glaucosomatidae
 Grammatidae
 Haemulidae
 Howellidae
 Inermiidae
 Кулієві (Kuhliidae)
 Kyphosidae
 Lactariidae
 Lateolabracidae
 Latidae
 Leiognathidae
 Leptobramidae
 Летринові (Lethrinidae)
 Lobotidae
 Луціанові (Lutjanidae)
 Малакантові (Malacanthidae)
 Menidae
 Monodactylidae
 Моронові (Moronidae)
 Барабулеві (Mullidae)
 Nematistiidae
 Nemipteridae
 Notograptidae
 Opistognathidae
 Oplegnathidae
 Ostracoberycidae
 Пемферові (Pempheridae)
 Риби-кабани (Pentacerotidae)
 Перцихтові (Percichthyidae)
 Окуневі (Percidae)
 Plesiopidae
 Поліцентрові (Polycentridae)
 Polynemidae
 Polyprionidae
 Морські риби-ангели (Pomacanthidae)
 Луфареві (Pomatomidae)
 Priacanthidae
 Pseudochromidae
 Rachycentridae
 Горбаневі Sciaenidae
 Scombropidae
 Серранові (Serranidae)
 Sillaginidae
 Спарові (Sparidae)
 Symphysanodontidae
 Terapontidae
 Бризкунові (Toxotidae)
 Надродина Cirrhitoidea
 Aplodactylidae
 Джакасові (Cheilodactylidae)
 Chironemidae
 Cirrhitidae
 Latridae
 Надродина Cepoloidea
 Cepolidae

Джерела 
 Kurt Fiedler, Lehrbuch der Speziellen Zoologie, Band II, Teil 2: Fische, Gustav Fischer Verlag Jena, 1991, ISBN 3-334-00339-6
 Joseph S. Nelson, Fishes of the World, John Wiley & Sons, 2006, ISBN 0-471-25031-7

Окунеподібні